Peter Åslin, švedski hokejist, * 21. september 1962, Norrtälje, Švedska, † 19. januar 2012, Leksand, Švedska.

Åslin je v švedski ligi večino kariere branil za klube AIK IF, Mora IK, Leksands IF in HV 71. Osvojil je tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1981/82 in 1983/84 s klubom AIK IF ter v sezoni 1994/95 s klubom HV 71. Ob koncu kariere je branil tudi za klube Timmendorfer Strand v nemški 2. ligi, Kärpät Oulu v Finski 2. ligi in London Knights v Super ligi. Leta 1981 je bil kot 125. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in streh srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 91 tekem.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 10
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.33
| .877
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.00
| .878
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska ml. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 11
| 33
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.18
| .888
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.61
| .867
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 9
| 3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 6
| 30
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.65
| .926
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.23
| .825
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 6
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.17
| .875
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .857
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
|
| 23
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 31
| 34
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.30
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 17
| 18
| 0
| 0
| 0
| 16
| 3.88
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 34
| 38
| 0
| 1
| 1
| 22
| 3.63
| .869
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.33
| .840
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 34
| 37
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.72
| .868
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.59
| .859
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 32
| 35
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.50
| .884
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.67
| .905
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 3
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.33
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 19
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.26
| .886
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.99
| .900
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 30
| 35
| 0
| 0
| 0
| 18
| 3.17
| .882
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
| .896
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.01
| .861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 29
| 30
| 0
| 0
| 0
| 24
| 3.45
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''1.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 31
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.92
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 19
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.43
| .825
|
| 0
| 13
|
|
|
|
|
|
|-
| Timmendorfer Strand
| Nemška 2. liga
| 96/97
|
| 15
|
| 0
| 3
| 3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .850
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.67
| .916
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 98/99
|
| 8
| 14
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2.43
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| Super liga
| 98/99
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.52
| .853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti AIK
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti HV 71
Hokejisti Timmendorfer Strand
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti London Knights
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih